Львівський коледж Державного університету телекомунікацій

За свою історію коледж підготував десятки тисяч фахівців і завжди входив у число провідних навчальних закладів відповідного профілю.

Перебуваючи у структурі Державного університету телекомунікацій, який знаходиться у м. Києві, коледж використовує науково-методичну базу його найкращих професорів.

Коледж володіє матеріально-технічною базою для підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, веде дослідження з впровадження нових форм та методів навчання.

До історії 
27 травня 1945 Рада Народних Комісарів СРСР прийняла рішення про організацію Львівського технікуму електрозв'язку.

Перший випуск відбувся 1948 р. за спеціальністю «Міжміський телефонний зв'язок» і склав 19 осіб.

17 травня 2004 технікум реорганізується в Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

З 1 січня 2012 року перейшов у підпорядкування Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Видатні випускники 
 Бугрій Ігор Миколайович (1953) — український краєзнавець
 Онопенко Василь Васильович (1949) — український політик, Голова Верховного Суду України — закінчив технікум у 1969.
 Проживальський Олег Петрович — екс-міністр зв'язку України
 Марценюк Валерій Пантелеймонович (1949) — український письменник, журналіст, науковець — закінчив технікум у 1968 році.
 Скаковський Роман Миколайович, старшина ЗСУ, поліг у боях за Луганський аеропорт

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20101209042537/http://www.lcduikt.com.ua/ Офіційний сайт

Коледжі України
Освіта у Львові
Навчальні заклади, засновані 1945